Minahasa – półwysep
 Minahasa – lud austronezyjski
  – kabupaten
 minahasa (tombulu) – język austronezyjski
 języki minahaskie – grupa języków austronezyjskich